Arses peut désigner un genre d'oiseaux de la famille des Monarchidae (A. insularis, A. telescophthalmus, A. lorealis, A. kaupi, etc.)
 Arsès (ou Artaxerxès IV) est un souverain perse de l'Antiquité.